Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Daniela Castellaniego:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
! colspan="7" | 2009

|-
! colspan="7" | 2010

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2009

|-
! colspan="7" | 2010

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 11-7
 sety wygrane-sety przegrane: 37-36

Mecze nieoficjalne 

|-
! colspan="7" | 2009

|-
! colspan="7" | 2010

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 4-2
 sety wygrane-sety przegrane: 13-11

Bibliografia 
 
 
 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn